Cashel steht für:

 Wallburg in Irland, oft auf einer Felsnase gebaut 

Orte in Irland:

 Cashel (Tipperary)
 Rock of Cashel
 Cashel (Donegal)
 Cashel (Laois)

Cashel ist der Familienname folgender Personen:
 Meg Cashel, US-amerikanische Theater- und Filmschauspielerin sowie Drehbuchautorin

Cashel ist der Name eines Ortes in den Vereinigten Staaten:
 Cashel (North Dakota), im Walsh County

Siehe auch:
 An Caiseal